— посёлок в Японии, находящийся в уезде Сибата префектуры Мияги.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Мияги региона Тохоку. С ним граничат города Какуда, Сироиси и посёлки Сибата, Мурата, Дзао.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается слива японская, цветком — цветок сакуры, птицей — лебедь.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Посёлки префектуры Мияги